Ел Кучаро има више значења:

 Ел Кучаро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кучаро, Аројо ел Кучаро (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кучаро (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кучаро (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику